Пташук может означать:
 Пташук, Анжелика Михайловна (род. 1969) — российская актриса.
 Пташук, Михаил Николаевич (1943—2002) — белорусский кинорежиссёр.